Pops peut désigner :

 Emmett Johns, également connu sous le surnom de « Pops »
 Louis Armstrong, également connu sous le surnom de « Pops »
 Pops club de baseball
 Pops orchestra, orchestre consacré à la musique légère.
 Pops Mensah-Bonsu
 POPS, Post Office Protocol
 POPs, Polluants organiques persistants